Příjmení DeLoach nosí více různých osob:

 Darryl DeLoach (1947–2002) – americký hudebník
 Joe DeLoach (* 1967) – americký atlet
 Janay DeLoachová (* 1985) – americká atletka